PCC est un sigle employé dans divers domaines.

Médecine 
 Pancréatite chronique calcifiante (terme médical) ;
 péricardite chronique constrictive en médecine ;
 Précautions complémentaires de type contact, s’agissant des précautions particulières à prendre dans la prise en charge de patients ayant été en contact avec un patient porteur confirmé de bactérie multirésistante aux antibiotiques.

Organisations 
 Power Corporation du Canada, conglomérat canadien dont le propriétaire est Paul Desmarais (père) ;
 Premier commando de la capitale, une organisation mafieuse brésilienne.

Partis politiques 
 Parti conservateur du Canada ;
 Parti communiste du Canada ;
 Parti communiste du Chili ;
 Parti communiste chinois ;
 Parti communiste colombien ;
 Parti communiste cubain.

Transports 
 Classe PCC, une classe de patrouilleurs construit aux États-Unis ;
 Poste de commande centralisé, permettant de réguler et de commander les aiguillages de toute une zone ferroviaire ou de lignes entières ;
 Pure Car Carrier, en français un transporteur de véhicules, navire destiné uniquement au transport de véhicules légers ;
 Tramway PCC, un type de tramway construit à partir des années 1930 ;
 type PCC, un type de tramway, automotrice électrique de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Autres emplois 
PCC désigne dans l'armement  : une Carabine dans un calibre d’arme de poing.

PCC est le code de :
 l'aéroport de Puerto Rico en Colombie dans la codification AITA

PCC peut aussi faire référence à :
 Pasteur Culture Collection of Cyanobacteria
 Chlorochromate de pyridinium, produit chimique de formule brute C5H5NHClCrO3 employé notamment en chimie organique comme oxydant ;
 Point de couplage commun, point spécifique d'un réseau électrique ;
 Protection contre les chutes, une manœuvre effectué par les sapeurs-pompiers.

P.C.C., ou p.c.c. est l'abréviation de :
 pour copie conforme.

pcc est :
 une unité de mesure et un sigle employé en formulation, il correspond au nombre de parties d'un constituant (ingrédient) pour cent parties de caoutchouc, en masse. Exemple : un dosage à 2 pcc de soufre correspond à  de caoutchouc avec  de soufre. Voir aussi pce et phr ;
PCC:  : Un identifiant qui distingue la localisation d'une agence de voyages d'une autre.

Notes et références